Viby Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Viby Sogn (Kerteminde Kommune)
 Viby Sogn (Århus Kommune)